|}
Die Bahnstrecke Lwiw–Sdolbuniw ist eine Hauptbahn in der Ukraine. Sie verläuft von Lemberg (Lwiw), dem Zentrum der Westukraine in nordöstlicher Richtung über Brody nach Sdolbuniw, einer Stadt in der ukrainischen Oblast Riwne. Dazu kommen die Zweigstrecke nach Kremenez und Misotsch, alle Strecken sind in einer Spurweite von 1520 m ausgeführt, die Hauptstrecke ist zweigleisig und elektrifiziert, die Nebenstrecken eingleisig und nicht elektrifiziert. Der Betrieb wird durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Lwiwska Salisnyzja geführt.

Geschichte 
Der südwestlich Teil der heutigen Bahnstrecke zwischen Lemberg und Brody (86 Kilometer) wurde am 12. Juli 1869 durch die Galizische Carl Ludwig-Bahn dem Verkehr übergeben. Die Konzessionierung der damals im österreichischen Galizien liegenden Strecke erfolgte bereits am 15. Mai 1867.

Auf russischer Seite wurde der Bau der Strecke Berditschew–Radziwiłłów durch die Kiew-Brester Eisenbahn 1874 abgeschlossen, eine eingleisige Verbindung bis zur Grenze konnte auf österreichischer Seite bereits am 28. August 1873 dem Verkehr übergeben werden, dabei wurde die jeweils andere Spurweite (Normalspur 1435 mm und Russische Breitspur 1520 mm) bis zum jeweils nächsten Grenzbahnhof geführt.

Die beiden Zweigstrecken ins damalige Krzemieniec (1896) und zur Zuckerfabrik nach Mizocz wurden auch vor dem Ersten Weltkrieg durch die Russische Eisenbahn erbaut und bestehen bis heute.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde die Strecke durch die Polnischen Staatsbahnen übernommen, diese spurte die russischen Breitspurlinien auf Normalspur um und vereinte die beiden Bahnstrecken, 1939 betrieb sie die Strecke Lwów – Krasne – Zdołbunów mit der Kursbuchnummer 405.

Durch die Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion kurz nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 kam die Strecke in den Besitz der Sowjetischen Eisenbahnen. Diese begannen sofort mit der Umspurung einzelner Strecken auf Russische Breitspur (1520 mm), dies wurde aber nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 rückgängig gemacht und die Strecken der Ostbahn unterstellt. Die Strecke Lemberg – Krasne – Brody bekam die Nummer 535.
Nach dem Ende des Krieges wurde die Strecke wieder durch die Sowjetischen Bahnen in Besitz genommen, diese spurte die gesamte Strecke wieder auf Breitspur zurück und gliederte sie in ihr Netz ein, dieses wurde 1991 durch die Ukrainischen Bahnen übernommen.

Weblinks 
 Fahrplan Lwiw-Sdolbuniw von 2014
 Fotos der Bahnstrecke Lemberg–Krasne (russisch)
 Fotos der Bahnstrecke Krasne–Sdolbuniw (russisch)
 Fotos der Zweigstrecke nach Kremenez (russisch)
 Fotos der Zweigstrecke nach Misotsch (russisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke LwiwSdolbuniw
Bahnstrecke LwiwSdolbuniw
Bahnstrecke LwiwSdolbuniw